Иван Макеев: Макеев, Иван Кузьмич (род. 1936) — первый секретарь Таганрогского горкома КПСС.
 Макеев, Иван Степанович (1924—2015) — почётный гражданин Рязани и Рязанской области.